Eric Walter Elst, född 30 november 1936 i Kapellen i provinsen Antwerpen, död 2 januari 2022 i Antwerpen, var en belgisk astronom.

Han har varit verksam vid Royal Observatory of Belgium, La Silla-observatoriet och Rozhen-observatoriet.

Minor Planet Center listar honom som E. W. Elst och som upptäckare av 3868 asteroider.

Asteroiden 3936 Elst är uppkallad efter honom.

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Se även
Astronomiska upptäckter av EW Elst

Referenser 

Belgiska astronomer
Födda 1936
Avlidna 2022
Män
Astronomer under 1900-talet
Astronomer under 2000-talet
Personer från Antwerpen (provins)